Greatest Video Hits (Yes), VHS e DVD-Video degli Yes del 1991
Greatest Video Hits 1, doppio DVD-Video dei Queen
Greatest Video Hits 2, doppio DVD-Video dei Queen